El Colibrí de Elliot,  colibrí de garganta violeta, zumbador guatemalteco, zumbador centroamericano o zumbador magenta (Selasphorus ellioti, sin. Atthis ellioti) es una especie de ave picaflor de la familia Trochilidae.  
Es nativo del norte de América Central (El Salvador, Guatemala, Honduras) y México.
Su hábitat consiste de bosque húmedo montano subtropical y tropical.

Subespecies 
Se distinguen dos subespecies reconocidas, incluyendo la subespecie nominal:
 Atthis ellioti ellioti Ridgway, 1878
 Atthis ellioti selasphoroides Griscom, 1932

Referencias 

Trochilidae
Aves de América Central
Animales descritos en 1878